Brezik – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Prnjavor
 Brezik – wieś w Bośni i Hercegowinie, w dystrykcie Brczko
 Brezik – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie tuzlańskim, w gminie Kalesija
 Brezik – wieś w Chorwacji, w żupanii virowiticko-podrawskiej, w gminie Lukač
 Brezik – wieś w Chorwacji, w żupanii virowiticko-podrawskiej, w gminie Nova Bukovica
 Brezik  – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Vareš
 Brezik – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie tuzlańskim, w mieście Srebrenik
 Brezik – wieś w Chorwacji, w żupanii licko-seńskiej, w mieście Gospić
 Brezik Našički – wieś w Chorwacji, w żupanii osijecko-barańskiej, w mieście Našice